TNK steht für:
 Tanach, ein Akronym für die Heilige Schrift des Judentums
 Tenecteplase, ein Enzym, das als thrombolytisches Medikament verwendet wird
 TNK (Studio), ein japanisches Animationsstudio
 Tununak Airport, der IATA-Code des Flughafens
 Telewizja na Kartę, ein polnisches Bezahlfernsehen
 TNK-BP, ein russischer Ölkonzern

TNK